Arçay kan avse:

 Arçay, Cher – fransk kommun i departementet Cher
 Arçay, Vienne – fransk kommun i departementet Vienne